McClintock oder MacClintock ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara McClintock (1902–1992), US-amerikanische Genetikerin
 Charles B. McClintock (1886–1965), US-amerikanischer Politiker
 David McClintock (1913–2001), britischer Botaniker und Horticulturist
 Dorcas MacClintock (* 1932), US-amerikanische Biologin, Sachbuchautorin und Bildhauerin
 Eddie McClintock (* 1967), US-amerikanischer Schauspieler
 Emory McClintock (1840–1916), US-amerikanischer Mathematiker und Versicherungsmakler
 Francis Leopold McClintock (1819–1907), britischer Marineoffizier und Arktis-Forscher
 Frank A. McClintock (1921–2011), US-amerikanischer Ingenieur
 Harry McClintock (1882–1957), US-amerikanischer Komponist
 Jacqueline McClintock (1957–2012), kanadische Schauspielerin
 Kenneth McClintock (* 1957), puerto-ricanischer Politiker
 Norah McClintock (* 19??) kanadische Kinder- und Jugendbuchautorin
 Robert M. McClintock (1909–1976), US-amerikanischer Diplomat
 Tom McClintock (* 1956), US-amerikanischer Politiker

McClintock steht für: 
 McClintock (Pennsylvania), Ort im Venango County, Pennsylvania, USA 
 McClintock Manor, Tempe, Maricopa County, Arizona, USA
 McClintock Point, Landspitze an der Scott-Küste des Viktorialands, Antarktika
 McClintock Ridge, Gebirgskamm in der Ross Dependency, Antarktika
 Mount McClintock, Berg in der Britannia Range, Antarktika

Siehe auch:
 M’Clintock Bastion, Berg im Coatsland, Antarktika
 McLintock